Я — легенда — науково-фантастичний роман Річарда Метісона.
 Я — легенда (фільм) — американський пост-апокаліптичний художній фільм жахів.
 Я — легенда (телесеріал) — корейський телесеріал.